

Patronyme

 Aldo Ossola (né en 1945), joueur de basket-ball italien ;
 Carlo Ossola (né en 1946), philologue et critique littéraire italien ;
 César Ossola (1848-1915), homme politique français ;
 Franco Ossola (1921-1945), joueur de football italien ;
 Jean Ossola (1881-1932), homme politique français ;

Toponyme
 Anzola d'Ossola, commune italienne ;
 Domodossola, commune italienne ;
 Province du Verbano-Cusio-Ossola, province italienne ;
 Val d'Ossola, vallée de la province italienne du Verbano-Cusio-Ossola ;
Villadossola, commune italienne.

Homonymie de patronyme